Вы́бленка (от ед. ч. , мн. ч. , ;  — «ткать») — смолёный линь, толщиной в мизинец, которым переплетены поперёк ванты вместо ступеней на парусных кораблях. Трос к крайним вантам прикрепляют бензелями, а к серединным вантам — выбленочными узлами. Две нижних выбленки делают прочнее остальных. Выбленочный узел () применяют в морском деле с единственной целью — крепление выбленок к вантам. Равная тяга должна быть приложена на оба конца, выходящих по разные стороны из узла горизонтально. Выбленочный узел надёжен при постоянной тяге. Крепление выбленочным узлом стали применять и в других областях деятельности.

На 13 дюймов (около 33 см) ниже верхнего ворста на вантах навязывали выбленки, между которыми обычно тоже было расстояние 13 дюймов (около 33 см). На вантах выбленки крепили выбленочными узлами. Концы выбленок имели огоны, прибензелёванные к крайним вантам. Относительно расстояний между выбленками разные авторы приводят несколько отличные друг от друга сведения. Так, Д. Стил указал 13 дюймов (около 33 см), Д. Левер — 12 (около 30 см), Р. С. Андерсон — 15 (около 38 см) или 16 (около 40 см). Расстояние 13 дюймов (около 33 см) — наиболее целесообразно, чтобы подъём по выбленкам не требовал больших усилий. Для вязания выбленок к вантам предварительно привязывали шлюпочные вёсла на расстоянии друг от друга в 5—6 футов (около 152—182 см). Это позволяло стоять на вёслах и выдерживать необходимое расстояние между вантами. Крепление выбленок не всегда заканчивали на крайних вантах. На картинах французских парусных кораблей можно видеть, что переднюю и заднюю ванты связывали не всегда или только каждой шестой выбленкой на расстоянии примерно 2 метра. На ранних английских парусных кораблях все передние ванты тоже были связаны, а к задним привязана только каждая шестая выбленка. После 1730 года на английских парусных кораблях нижние 6 выбленок к передней ванте не подвязывали, а к задней подводили только каждую шестую выбленку. В последнюю четверть века нижние и верхние 6 выбленок не связывали с передней и задней вантами, остальные же выбленки связывали со всеми вантами. В 1769 году В. Фалконер сообщал, что уже все ванты охватывали выбленками.

См. также 
 Основа (ткачество)
 Уток
 Ткацкие переплетения

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
 Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
 Аникин А. Е., Русский Этимологический Словарь. Вып. 9. — М.: Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН; Ин-т филологии Сибирского отделения РАН, 2015. — 383 с. 
 Марквардт К. Х., Рангоут, такелаж и паруса судов XVIII века: Пер. с нем. — Л.: Судостроение, 1991. 288 с., ил. Перевод изд.: Bemastung und Takelung von Schiffen des.18 Jahrhunderts / K. H. Marquardt (Росток, 1986)

Примечания 

Такелаж
Канаты и тросы
Детали кораблей
Морские термины